Mar Egeu — braço do mar Mediterrâneo, entre a Grécia e a Turquia
Egeu (mitologia) — rei de Atenas, que deu seu nome ao mar homônimo.
Tema do Mar Egeu — divisão administrativa e militar e marinha regional do Império bizantino
Região do Egeu — região estatística da Turquia moderna

Desambiguação